Tulumba puede referirse a:

 Tulumba, un postre de la gastronomía turca diseminado en los Balcanes;
 el departamento Tulumba, ubicado en la provincia de Córdoba, Argentina; o
 la localidad de Villa Tulumba, cabecera de dicho departamento.